Peppin steht für
 den Sammelnamen einiger Apfelsorten
 die in der Riverina (Australien) gezüchtete Schafrasse Peppin-Merino der Gebrüder Peppin, siehe Merinoschaf
 die Biologin Lindsay Peppin (* ca. 1960), Fachbücher über Vipern

Siehe auch:
 Pepin
 Pepping
 Pippin